Межконтинентальный кубок 1993 () — 32-й розыгрыш Межконтинентального кубка, который состоялся 12 декабря 1993 года. Прошёл между итальянским клубом «Милан», финалистом Лиги чемпионов УЕФА 1992/93, и бразильским клубом «Сан-Паулу», победителем Кубка Либертадорес 1993. Матч прошёл на нейтральном поле на «Национальном стадионе» в Токио. Его посетило 52 275 зрителей.

Статистика матча

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 1992/1993
 Кубок Либертадорес 1993

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче 

Межконтинентальный кубок 1993
Межконтинентальный кубок 1993
Спорт в Японии в 1993 году
1993 год в футболе
Международные спортивные соревнования в Токио